Tote hace referencia a varios artículos:

Gastronomía
 Palomitas de maíz, millo, rositas de maíz, pochoclos, pururú, pop, canchita, canguil, pororó, cotufas, gallitos, poporopos, crispetas, maíz pira, chivitas, cabritas de maíz, maíz tote, pipocas, rosetas, rosas, roscas, tostones, o cocaleca son un aperitivo elaborado a base de algunas variedades especiales de maíz;

Personas
 Tote, apodo del futbolista español Jairo López Marco;
 Tote García Ortega, nombre artístico de Margarita García Ortega Nestosa, actriz española;
 ToteKing, cantante español;

Localismos
 En Colombia, tote es un artefacto de pólvora, similar al triquitraque